SBA steht für:
 Brewster SBA, ein Sturzbomber der Brewster Aeronautical Corporation von 1936
 SBA Communications, ein US-amerikanisches Unternehmen aus dem NASDAQ-100
 Santa Barbara Municipal Airport (IATA-Code), Kalifornien
 Bahnhof Brebach (DS100-Code)
 Sächsische Bildungsagentur (vormals Regionalschulamt)
 SBA (Konzern), litauischer Konzern
 SBA 1 der einteilige, SBA 2 der zweiteilige Atomschutzanzug der NVA, mit wasserdicht angummierten Gummistiefeln
 Schweizer Biographisches Archiv
 Schweizerische Bankiervereinigung
 Schwerbehindertenausweis
 Short-Backfire-Antenne (Ehrenspeck-Antenne)
 Should Be Archived, eine der standardisierten Log-Kategorien für Geocaches, die mit Sicherheit nicht mehr weiterbestehen können oder dürfen
 Sichtbetonabstandhalter
 Singapore Badminton Association
 Small Business Act für Europa
 Small Business Administration
 Small Business Advantage, eine Sicherheits- und Wartungssoftware für bestimmte Intel-PC-Systeme
 Sovereign Base Areas (SBA), britische Militärbasen auf Zypern – siehe Akrotiri und Dhekelia
 Sport Boys
 Staatliche Bauaufsicht der DDR
 Stand-By Arrangement des Internationalen Währungsfonds (IWF bzw. engl. IMF)
 Straßenbauamt
 Streckenbeeinflussungsanlage, eine Verkehrsbeeinflussungsanlage
 Studio Berlin Adlershof, Deutsche Gesellschaft
 Swiss BASE Association

SbA steht für:
 Sonstige betriebliche Aufwendungen (Begriff aus der GuV / Rechnungslegung)

sba steht für:
 Ngambay (ISO-639-3-Code), Hauptsprache der Sara (Volk) im Tschad

SBA